ARA Mendoza es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Mendoza (1911), destructor de la clase Aventurier requisado por Francia en 1914.
 ARA Mendoza (D-3), primera unidad de los destructores de la clase Mendoza de 1929.
Mendoza, ARA